Snohomish bezeichnet primär
 Snohomish (Volk), einen Indianerstamm im US-Bundesstaat  Washington

und davon abgeleitet folgende geographische Objekte im US-Bundesstaat Washington:
 Snohomish County – ein County in Washington
 Snohomish (Washington) – eine Stadt im Snohomish County
 Snohomish River – einen Fluss, der in den  Puget Sound  mündet